Hiller ist der Name von Orten:

in Deutschland
 Hiller (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil der Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Hiller (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

in den Vereinigten Staaten
 Hiller (Pennsylvania), Ort in Pennsylvania, Vereinigte Staaten

Hiller ist ein Familienname, siehe Hiller (Familienname)

Hiller bezeichnet des Weiteren:
 Hiller Automobilfabrik, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Hiller Aircraft Company
 Hiller Aviation, ein Unternehmen der Luftfahrtindustrie
 Hiller-Girls, eine Tanzgruppe

 R. Hiller, Karosseriebauunternehmen in Ehrenhain, Thüringen

Siehe auch:
 Hiler